Boxing Day peut désigner :

 Boxing Day (ou le Lendemain de Noël ou Après-Noël au Canada français) est le jour du 26 décembre dans plusieurs pays du Commonwealth ;

C'est également le titre de plusieurs œuvres :
 Boxing Day, une chanson du groupe Blink-182 qui apparaît sur l'EP Dogs Eating Dogs, sorti en 2011 ;
 Boxing Day, un film britannique réalisé par Bernard Rose, sorti en 2012 ;
 Boxing Day, un film britannique réalisé par Aml Ameen, sorti en 2021.